Александр Рогачёв:
 Рогачёв, Александр Александрович (1915—1984) — русский советский поэт.
 Рогачёв, Александр Григорьевич (1949—2014) — советский и российский композитор, профессор.
 Рогачёв, Александр Николаевич (1912—1984) — советский археолог.